naciek – pojęcie z zakresu medycyny 
 naciek jaskiniowy – pojęcie z zakresu geologii